Карава́евская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Караваевская улица — улица в деревне Ковригино Городецкого района Нижегородской области.
 Караваевская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Караваевская улица — прежнее (1891—1920) название улицы Льва Толстого в Киеве.

См. также 
 Ново-Караваевская улица в Киеве
 Старокараваевская улица в Костроме
 Караваевский переулок
 Караваевская площадь